Слободзе́я — название населенных пунктов:

Приднестровье 
 Слободзея — город, административный центр Слободзейского района.

Украина 
 Слободзея — до 1945 г. название села Малая Слободка в Кодымском районе Одесской области.

См. также 
 Новая Слободзея
 Слободзея-Рашков
 Слобозия
 Слободка